La linea 2 della metropolitana di Taegu è una linea di metropolitana che serve la città di Taegu, in Corea del Sud. La linea è stata inaugurata nel 2005 ed il colore che identifica la linea è il verde.

Storia 
La linea è stata inaugurata il 18 ottobre 2005, in realtà doveva aprire i battenti alcuni anni prima ma i lavori sono andati a rilento a causa delle difficoltà economiche, la linea era stata progettata fin dalla metà degli anni novanta. L'ultima estensione di 3,4 km è avvenuta il 19 settembre 2012 aggiungendo quattro nuove stazioni.

Stazioni

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Metropolitana di Taegu